Dyckhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Dyckhoff (1880–1949), deutscher Schachspieler
 Frédéric Charles Dyckhoff (1853–1910), französischer Unternehmer, erster Lizenznehmer des Dieselmotors von Rudolf Diesel
 Harald Dyckhoff (* 1951), Wirtschaftswissenschaftler an der RWTH Aachen
 Peter Dyckhoff (* 1937), katholischer Priester, Psychologe und Autor

Siehe auch:
 Dyckhof
 Dickhoff
 Dickhof
 Dieckhoff
 Diekhoff
 Diekhof
 Dyckerhoff